Am:
 Am — аккорд ля минор.
 Am — обозначение химического элемента америций.
 Am — кодовое обозначение муссонного климата по классификации Кёппена.
 .am — национальный домен верхнего уровня для Армении.
 am — код ISO 639-1 для амхарского языка.
 Am-звезда — звезда спектрального класса A, которая имеет в своем спектре необычно сильные линии поглощения металлов.
Аббревиатура

AM:
 A.M. — вымышленный суперкомпьютер, главный антагонист рассказа «У меня нет рта, а я хочу кричать» () Харлана Элиссона, а также из компьютерной игры по мотивам данного рассказа — I Have No Mouth, and I Must Scream (1995)
 AM (ABC Radio) — передача радио ABC о текущих событиях.

Кроме того, латинские буквы AM или A. m. также используются в сокращениях латинских и английских слов.

 Am, am — Америка, американский (в сокращениях вида Pan-Am and Trans-Am)
 A. m. (лат.):
 ante meridiem — в обозначениях времени означает до полудня
 anno mundi — в обозначениях дат означает в год от сотворения мира
 AM, Anno Martyrum — Эра Диоклетиана, способ отсчитывать годы от восхождения императора Диоклетиана (284 год), использовалась александрийскими христианами в IV и V веках
 A/m, away message — сообщение о статусе «отошел» (от компьютера) в системах сетевого общения

В единицах измерений:
 Аттометр (Attometre), единица длины, равная 10−18 м

В званиях и должностях:
 Artium (liberalium) Magister, магистр (свободных или изящных) искусств
 Assembly Member, член Национальной ассамблеи Уэльса или Лондонской ассамблеи
 Air Marshal, военный чин в ВВС Великобритании и многих других ВВС стран Британского содружества

В науке:
 am, amh — амхарский язык, кодировка согласно ISO
 Automated Mathematician, одна из первых систем искусственного интеллекта, автоматически генерировавшая теоремы.

В технике:
 AM — амплитудная модуляция, в бытовых радиоприёмниках так назван СВ-диапазон, где она используется.

В географии:
 Амазонас, штат Бразилии
 Амран, мухафаза Йемена

В транспорте:
 Airmail — (англ.) авиапочта
 Обозначение минного тральщика по классификации военного флота США 1921 года.
 Arkansas and Missouri Railroad, железная дорога в США
В музыке:
 AM — пятый студийный альбом Arctic Monkeys

Другое
 Air Medal, военная награда в США

См. также 
 АМ (кириллицей)
 AM (также встречается, как A.M., a.m., и am означает «до полудня» в 12-часовом формате).
 AM (англ.)

Литература 
ЭСБЕ, т. Ia, с. 598

A. M. (также a. m.) — сокращение для слов anno mundi, в год от сотворения мира; также для ante meridiem, то есть до полудня; A. M. сокращение для Artium (liberalium) Magister, магистр (свободных или изящных) искусств.